Журема (Пернамбуку) — муниципалитет в Бразилии.
 Журема (Пиауи) — муниципалитет в Бразилии.